Домашенко — фамилия.

 Домашенко, Марина Владимировна (род. 1979) — оперная певица, меццо-сопрано.
 Домашенко, Николай Иванович (род. 1946) — российский художник, график.
 Соловьёва-Домашенко, Татьяна Васильевна (род. 1945) — советская и российская художница.